Do rywalizacji o miejsca 1-4 na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiły 4 reprezentacje, które w grupach O, P, Q i R zajęły 1. miejsce. Pary półfinałowe ustalono według klucza O3-R3 i P3-Q3. Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrali o złoty medal, natomiast przegrani o brązowy medal.

W meczach o miejsca 1-4 grały reprezentacje Brazylii, Kuby, Serbii oraz Włoch.

Mecze o miejsca 1-4 rozegrane zostały w dniach 9-10 października w PalaLottomatica w Rzymie.

Drabinka

Mecze 
Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Półfinały

Serbia - Kuba 
Sobota, 9 października 2010
17:05 (UTC+2) - PalaLottomatica, Rzym - Widzów: 7 500Czas trwania meczu: 122 minuty

Włochy - Brazylia 
Sobota, 9 października 2010
21:15 (UTC+2) - PalaLottomatica, Rzym - Widzów: 11 800
Czas trwania meczu: 109 minut

Mecz o 3. miejsce 
Niedziela, 10 października 2010
17:05 (UTC+2) - PalaLottomatica, Rzym - Widzów: 12 000Czas trwania meczu: 108 minut

Finał 
Niedziela, 10 października 2010
21:15 (UTC+2) - PalaLottomatica, Rzym - Widzów: 12 000Czas trwania meczu: 80 minut

Wyjściowe ustawienia

Statystyki

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010